Wiggler bezeichnet:
 ein technisches Gerät zur Erzeugung von Synchrotronstrahlung in Teilchenbeschleunigern, siehe Undulator
 ein Gerät für das Designen, das Debuggen und die Programmierung von Mikroprozessoren und Mikrocontrollern, siehe Wiggler (JTAG)
 englische Bezeichnung für einen Kantentaster
 eine Videospielfigur, siehe Figuren aus dem Mario-Universum#Wiggler